Белгија је учествовала на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014. одржаном у Цириху од 12. до 17. августа. Ово је било двадест друго Европско првенство у атлетици на отвореном на којем је Белгија учествовала, односно учествовала је на свим првенствима до данас. Репрезентацију Белгије представљало је 34 спортиста (23 мушкараца и 11 жене) који су се такмичили у 15 дисциплина (13 мушких и 4 женске).

У укупном пласману Белгија је са једном бронзаном медаљом поделила 23. место. Поред овог успеха њени такмичари су урадили следеће: такмичарка у седмобоју Нафисату Тијам оборила је у скоку увис европски рекорд првенства, изједначила европски рекорд и национални рекорд за млађе сениоре. Осим тога изједначен је један национални рекорд, оборенно је 5 личних рекорда, остварена су 3 најбоља лична резултата сезоне и 2 изједначена најбоља лична резултата сезоне. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Белгија је са 8 учесника у финалу заузела 18. место са 22 бода.

Освајачи медаља (1)

Бронза 
 Нафисату Тијам — Седмобој

Учесници 

 Мушкарци:
 Кевин Борле — 400 м, 4 х 400 м
 Жонатан Борле — 400 м
 Жилијен Ватрен — 400 м, 4 х 400 м
 Jan Van Den Broeck — 800 м
 Tarik Moukrime — 1.500 м
 Питер-Јан Ханес — 1.500 м
 Исак Кимели — 1.500 м
 Soufiane Bouchikhi — 5.000 м
 Башир Абди — 5.000 м, 10.000 м
 Mats Lunders — 10.000 м
 Koen Naert — 10.000 м
 Abdelhadi El Hachimi — Маратон
 Adrien Deghelt — 110 м препоне
 Stef Vanhaeren — 400 м препоне, 4 х 400 м
 Tim Rummens — 400 м препоне
 Michaël Bultheel — 400 м препоне, 4 х 400 м
 Антоан Жиле — 4 х 400 м
 Oyowe Will — 4 х 400 м
 Arnaud Art — Скок мотком
 Mathias Broothaerts — Скок удаљ
 Филип Миланов — Бацање диска
 Нилс Питомвилс — Десетобој
 Томас ван дер Плецен — Десетобој

 Жене:
 Алменш Белете — 10.000 м
 Ан Загре — 100 м препоне
 Елине Берингс — 100 м препоне
 Axelle Dauwens — 400 м препоне
 Hanne Claes — 400 м препоне, 4 х 400 м
 Летиција Либерт — 4 х 400 м
 Оливија Борле — 4 х 400 м
 Kimberley Efonye — 4 х 400 м
 Justien Grillet — 4 х 400 м
 Sofie Daelemans — 4 х 400 м
 Нафисату Тијам — Седмобој

Резултати

Мушкарци 

 <small>''Такмичари у штафети обележени звездицом трчали су у квалификацијама или су били резерва, а такмичари који су обележени бројем трчали су и у појединачним дисциплинама.</small>

Десетобој

{|class=wikitable style="text-align:center; font-size:90%"
|-
!rowspan="2"|Дисциплина
!colspan="6"|Томас ван дер Плецен
|-
!Лич. рек.
!Резултат
!Бод.
!Плас.
!Укупно
!Плас.
|-
| 100 м
|| 11,04 || 11,24 || 806 || 21 || ||
|- 
| Скок удаљ
|| 7,80 || 7,54 || 945 || 8 || 1.751 || 11.
|- 
| Бацање кугле
|| 13,57 || 14,12  || 736 || 15 || 2.487 || 11.
|- 
| Скок увис
|| 2,17 || 2,10  || 896 || 3 || 3.383 || 8.
|- 
| 400 м
|| 48,64 || 50,41 || 796 || 18 || 4.179 || 10.
|- 
| 110 м препоне
|| 14,65 || 14,85 || 868 || 17 || 5.047 || 9.
|-
| Бацање диска
|| 44,48 || 41,92 || 704 || 15 || 5.751 || 10.
|- 
| Скок мотком
|| 5,40 || =5,20 || 972 || 4 || 6.723 || 10.
|- 
| Бацање копља
|| 65,31 || 60,95 || 752  || 10 || 7.475 || 9.
|-	 			 	
| 1500 м
|| 4:32,52 || 4:48,18 || 630 || 17 || ||
|-
| Десетобој || 8.255 || || || || 8.105 || 10 / 19 (25)
|}

 Жене 

 ''Такмичарке у штафети обележене звездицом су били резерве а такмичарка означена и бројем учествовала је у појединачним дисциплинама.Седмобој'''

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014.
Белгија на Европском првенству у атлетици на отвореном